

Patronymes 
Kouzmine (masculin ; ) ou Kouzmina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anastasia Kouzmina (1984-), biathlète slovaque d'origine russe
 Dimitri Kouzmine (1968-), écrivain russe
 Elena Alexandrovna Kouzmina (1909-1979), actrice soviétique
 Fiodor Kouzmine (1983-), pongiste russe 
 Guennadi Kouzmine (1946-2020), joueur d'échecs ukrainien 
 Matveï Kouzmine (1858-1942), héros soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale
 Mikhaïl Kouzmine (1875-1936), écrivain russe
  (1917-1999), acteur soviétique
  (1883–1938), homme politique et commandant militaire soviétique
 Nikolaï Kouzmine (1938-), peintre russe
 Olga Kouzmina (1987-), actrice russe
 Prokofy Kouzmine (1795-1851), navigateur et explorateur russe ;
 Rodion Kouzmine (1891-1949), mathématicien russe
 Roman Kouzmine (1811-1867), architecte russe

 Vladimir Kouzmine (né en 1965), tueur en série russe
Vladimir Kouzmine (né en 1955), chanteur russe

Art 
 Molitor & Kuzmin, duo d'artistes de light art.

Astronomie 
 (22010) Kuzmina, astéroïde.

Toponymes 

 Kuzmin, ville serbe de la province de Voïvodine
 Kuzmin (Kosovo Polje), localité du Kosovo

Patronyme russe